Grosa (ferramenta) - uma ferramenta de desbaste
 Grosa (medida) - uma unidade de medida

Desambiguação
Desambiguações de topônimos